Castrichella ist der Familienname folgender Personen:
 Amerigo Castrichella, italienischer Stuntman und Schauspieler (als Custer Gail)
 Gabrio Castrichella (* 1972), italienischer Tennisspieler